Ша́мис (Шамес) — еврейская фамилия.
 
 Шамис, Давид Лазаревич (1902—1972) — советский микробиолог, член-корреспондент Казахстанской АН.
 Симашко, Морис Давидович (псевдоним, настоящая фамилия Шамис, 1924—2000) — русский советский писатель.